Kwadrat magiczny (matematyka)
 Kwadrat magiczny (krzyżówka)
 Kwadrat magiczny (gospodarka)